Перенесение и чудеса святой Варвары (лат. Translatio et miracula sanctae Barbarae) — написанное на латинском языке неизвестным братом Тевтонского ордена сочинение о переносе в Кульм мощей св. Варвары и бывших при этом чудесах. Сохранилось в рукописях XIV—XV вв.

Издания 
 Translatio et miracula sanctae Barbarae // Scriptores rerum Prussicarum. Bd. 2. Leipzig. 1863.

Переводы на русский язык 
 Перенесение и чудеса святой Варвары в переводе А. С. Котова на сайте Восточная литература

Примечания 

Германские хроники
Тевтонский орден